Kevin Murphy (acteur), een Amerikaanse acteur.
Kevin Murphy (basketballer), een Amerikaans basketballer
Kevin Murphy (footballspeler), voormalige NFL-linebacker (1986-93)
Kevin Murphy (Ierse ombudsman), een Ierse ombudsman
Kevin Murphy (scriptschrijver), een Amerikaanse scriptschrijver en componist.
Kevin Murphy (zwemmer), "King of the Channel"-titelhouder.